Dvouhra juniorů ve Wimbledonu 2018 probíhala v první polovině července 2018. Do singlové soutěže londýnského grandslamu nastoupilo šedesát čtyři hráčů. Z kvalifikace se probojovalo devět tenistů. Obhájcem titulu se stal 19letý Španěl Alejandro Davidovich Fokina, který již nebyl ke startu v juniorské soutěži věkově způsobilý.

Druhý grandslamový titul vybojovala 16letá juniorská světová jednička Ceng Čchun-sin, jež získala tzv. Channel Slam, když triumfovala i na předcházejícím Roland Garros 2018. Ceng si o titul zahrál i na lednovém Australian Open 2018. Ve wimbledonském finále zdolal za 2.06 hodin britského hráče Jacka Drapera po třísetovém průběhu 6–1, 6–7, 6–4. Jako první tenista od roku 2004 a Gaëla Monfilse dobyl juniorský Channel Slam. Do juniorského žebříčku si připsal 375 bodů, poražený finalista pak 270 bodů.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2018
Juniorský tenis v roce 2018